Якоб Якобсен:
 Якобсен, Якоб (1811—1887) — датский предприниматель, основатель компании «Carlsberg».
 Якобсен, Якоб (1864—1918) — фарерский лингвист, доктор наук.